José Manuel Rodrigues - fotógrafo
 José Manuel Rodrigues - político português, presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira (ALRAM)

Desambiguações de antropônimos